22. Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju sprinterskim odbyły się w Inzell, w Niemczech, w dniach 23–24 lutego 1991. Zawody rozegrano na naturalnym torze na Ludwig Schwabl Stadion. Zawodnicy dwukrotnie startowali na dystansach 500 i 1000 metrów. Bezkonkurencyjni byli: Niemka Monique Garbrecht oraz panczenista radziecki Igor Żelezowski. Jego rodak, Wadim Szakszakbajew, ustanowił rekord świata juniorów na 500 metrów.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 30 łyżwiarek (26 sklasyfikowanych) oraz 35 łyżwiarzy (34 sklasyfikowanych) z 18 krajów.

Wyniki

Kobiety 
 DSQ – zdyskwalifikowana, DNS – nie wystartowała

Mężczyźni 
 DSQ – zdyskwalifikowany, f – wywrócił się, JWR – rekord świata juniorów

Linki zewnętrzne 
 Wyniki kobiet na Schaats Statistieken.nl 
 Wyniki mężczyzn na Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju sprinterskim
1991 w sportach zimowych
1991 w Niemczech
Łyżwiarstwo szybkie w Niemczech
Sport w Inzell